En l'àmbit històric i de l'antiguitat és Antic Egipte format per:
Antic Egipte, civilització antiga
 En sentit actual pot designar un territori o estat designat Egipte format per:
Egipte, estat actual d'Egipte, al nord-est africà situat a la desembocadura del Nil

Vegeu també 
 Història d'Egipte